Rhopilema är ett släkte av maneter. Rhopilema ingår i familjen Rhizostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Rhopilema